Smrtihlav může mít více významů:

 v biologii
 Lišaj smrtihlav – noční motýl

 v hudbě
 Smrtihlav (album) (Daniel Landa a sedm statečných: Smrtihlav) – hudební album Daniela Landy z roku 1998

 v kinematografii
 Smrtihlav (film, 1998) (Dark City) – film režiséra Alexe Proyase z roku 1998
 Smrtihlav (film, 2017) (HHhH) – koprodukční film režiséra Cédrica Jimeneze z roku 2017
 ve vojenství
 Totenkopf - insignie používaná německými ozbrojenými silami